Montgaillard () ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montgaillard im Département Ariège, seit 2022 Montgailhard
 Montgaillard (Aude) im Département Aude
 Montgaillard (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Montgaillard (Landes) im Département Landes
 Montgaillard (Tarn) im Département Tarn
 Montgaillard (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Montgaillard-de-Salies im Département Haute-Garonne
 Montgaillard-en-Albret, bis 2021 Mongaillard, im Département Lot-et-Garonne
 Montgaillard-Lauragais im Département Haute-Garonne
 Montgaillard-sur-Save im Département Haute-Garonne

und ist der Name von: 
 Bernard de Montgaillard (1563–1628), Zisterzienserabt des Klosters Orval, Belgien